L'entreprise Postini, une compagnie de sécurité internet et de réacheminement de courriers électroniques.
 Postini, un service de l'offre Google Apps.